Molekulska formula -{C22H26FN3O2}- se može odnositi na:

 Losmapimod
 Spiramid